La Chapelle Saint-Georges peut faire référence à plusieurs lieux de culte :

Ancienne chapelle palatine Saint-Georges, château de Caen, à Caen
 chapelle Saint-Georges de Lunas
 Chapelle Saint-Georges de  Thizy
 Chapelle Saint-Georges d'Ornans
 Chapelle Saint-Georges de Guémené-Penfao
 Chapelle Saint-Georges de Bouillé
 Chapelle Saint-Georges de Bouxwiller
 Chapelle Saint-Georges-des-Roumains de Paris ()

Chapelle Saint-Georges de Mistra, en Laconie dans le Péloponnèse

Chapelle Saint-Georges du Château de Windsor

Chapelle Saint-Georges à Novi Bečej

Notes et références